In Indonesië
Onderdistrict in Indonesië
 Cibalong (onderdistrict van Garut), een onderdistrict van het regentschap Garut in de provincie West-Java
 Cibalong (onderdistrict van Tasikmalaya), een onderdistrict van het regentschap Tasikmalaya in de provincie West-Java
Plaats in Indonesië (met tussen haakjes het onderdistrict)
Cibalong (plaats), een plaats in het onderdistrict Cibalong van het regentschap Tasikmalaya van de provincie West-Java